Ледюк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Ледюк, Альбер (1902—1990) — канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли.
 Ледюк, Виолетт (1907—1972) — французская писательница, феминистка.
 Ледюк, Люсьен (1918—2004) — французский футболист и тренер,
 Ледюк, Марк (1962—2009) — канадский боксёр, серебряный призёр Олимпийских игр 1992 года.
 Ледюк, Сильвестр Анатоль (фр.) — французский физик.

Составные фамилии 
 Ледюк-Баром, Эммануэль (род. 1971) — французский дирижёр.

Топоним 
 Ледюк (Альберта) — город в канадской провинции Альберта.